Het seizoen 2000/01 van de Zaterdag Hoofdklasse C ging van start op 2 september 2000. De laatste speelronde was op 12 mei 2001. De Zaterdag Hoofdklasse C is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De titelhouder van het vorige seizoen (1999/00) was SV Urk.

Teams

Eindstand

1 Winnaar eerste periodetitel 
2 Winnaar tweede periodetitel 
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel 
Ter info: de thuisspelende ploeg staat in de linker kolom vermeld.

Beslissingswedstrijd 
Doordat ASV Dronten en ONS Sneek beide op 22 punten eindigde en daarmee op plaats 13 en 12 stonden moest er een beslissingswedstrijden worden gespeeld om te bepalen wie er rechtstreeks degradeerde en wie nacompetitie zou spelen.
ONS Sneek won de wedstrijd, maar degradeerde alsnog via de nacompetitie.

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag C